Имби́рь () — род многолетних травянистых растений из семейства .

Название 
Считается, что научное название произошло от singabera, что в переводе с санскрита означает «рогатый корень».

Согласно Фасмеру, русское слово заимствовано из немецкого (возможно, через польское посредство). Ещё в XIX веке в русском языке более распространённой формой слова было «инбирь». В народе его также называли «белый корень».

Значение и применение 
Некоторые виды используются как лекарственные растения.
Корневища  известны как пряность, широко используемая в кулинарии и находящая применение в медицинских целях.

Ботаническая классификация

Виды 
Всего род включает 144 вида:

Примечания

Литература 
 

Имбирные